Something wicked this way comes steht für:

 Something wicked this way comes (Zitat), Zitat aus Macbeth von William Shakespeare
 Something wicked this way comes, Originaltitel von Das Böse kommt auf leisen Sohlen (Roman), Roman von Ray Bradbury (1962)
 Something wicked this way comes, Originaltitel von Das Böse kommt auf leisen Sohlen (Film), US-amerikanischer Film von Jack Clayton (1983) 
 Something Wicked This Way Comes (Album), Musikalbum von Iced Earth (1998)
 Something wicked this way comes, Lied von Lordi aus dem Album To Beast or Not to Beast (2013)